

Personnalité 
 , un homme d'affaires américain.

Toponyme 

 , une communauté non incorporée du comté de Colusa en Californie.
 Delevan, un village situé dans le comté de Cattaraugus, dans l'État de New York.

Voir aussi